Publi Licini Cras (cònsol del 171 aC), pretor l'any 176 aC i cònsol el 171 aC dirigint les forces contra el rei Perseu de Macedònia
 Publi Licini Cras (pretor), magistrat romà que formava part de la gens Licínia i portava el cognomen de Crassí. Va
 Publi Licini Cras Dives (cònsol 205 aC)
 Publi Licini Cras Dives (cònsol 97 aC)
 Publi Licini Cras Dives (polític)
 Publi Licini Cras Dives Decoctor 
 Publi Licini Cras Dives Mucià (180 - 130 aC), cònsol romà i Pontífex Màxim